Olvega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olvega (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Ólvega, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar